Broker ist:
 Broker, ein Finanzdienstleister, der im Auftrag von Anlegern die Vermittlung von Handelsobjekten übernimmt
 Makler, ein Absatzmittler
 Informationsbroker, siehe Informationsvermittler
 Objekt-Broker, objektorientierte Form von Middleware
 Broker (Film) (브로커), koreanischer Spielfilm von Hirokazu Koreeda (2022)
 The Broker, deutscher Titel Die Begnadigung, Roman von John Grisham (2005)

Siehe auch:
 Brocker (Begriffsklärung)
 Brooker (Begriffsklärung)
 Bröker, Begriffsklärung